Ligusticum acutifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Thomas Kirk. Ligusticum acutifolium ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
acutifolium